Virág ist der Familienname folgender Personen:

 Bálint Virág (* 1973), ungarischer Mathematiker
 Béla Virág (* 1976), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Csanád Virág (* 1988), rumänischer Eishockeyspieler
 Ferenc Virág (1869–1958), ungarischer Prälat und Komitatsbischof von Pécs
 Lajos Virág (* 1977), ungarischer Ringer

Virág steht für:
 Eigentlicher Familienname des fiktiven Romanhelden Leopold Bloom